Sernicola è un cognome che può riferirsi a:
Carlo Sernicola (1659-1721) – teologo, oratore e poeta
Carlo Sernicola (seconda metà del XVIII secolo) – librettista
Egidio Sernicola (1525-1590) – abate di Montecassino
Leonardo Sernicola (1997-) – calciatore italiano
Pietro Sernicola (1672-1742) – scultore